Usen peut faire référence à :
 Usen est le nom de pinceau du peintre japonais Ogawa Mokichi (1868-1938).
 L'usen est une des langues de Nouvelle-Irlande, avec le barok.
 Dans la religion apache, Usen est le plus important des esprits, le dieu créateur, le « donneur de vie ».
 L'Usen ou  est une rivière du Kazakhstan 
 Le  est une récompense musicale japonaise.